

Carriera
Con la  ha disputato i Giochi olimpici di Montréal 1976 e tre edizioni dei Campionati europei (1970, 1972, 1976).

Collegamenti esterni
 

Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per la Bulgaria